Аксе́ль Артю́р Дисаси́ (; родился 11 марта 1998) — французский футболист, защитник клуба «Монако» и национальной сборной Франции. Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Выступал за молодёжные команды «Вилье-ле-Бель» и «Санлис». В июле 2014 года стал игроком футбольной академии «Парижа». В основном составе «Парижа» дебютировал 11 декабря 2016 года в матче Лиги 2 против «Ланса». 8 января 2016 года забил первый гол в своей профессиональной карьере в игре против «Тура».

В июле 2016 года перешёл в «Реймс». 12 декабря 2016 года дебютировал за клуб в матче против «Орлеана». В сезоне 2017/18 помог «Реймсу» выиграть Лигу 2, сыграв в ней 13 матчей и забив 1 мяч. 25 августа 2018 года дебютировал во французской Лиге 1, выйдя на замену Реми Удену на 39-й минуте игры против «Амьена». 23 ноября 2019 года забил свой первый гол в Лиге 1 в матче против «Меца».

Карьера в сборной 
С 2017 по 2018 год провёл три матча за сборную Франции до 20 лет.

9 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Франции для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Достижения 
 Реймс
 Чемпион французской Лиги 2: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Монако»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Париж» 
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Монако»